Звукова́я систе́ма, правильнее звуковысо́тная систе́ма (, от , от ) — материальная основа музыкально-логических отношений гармонии. Термин восходит к древнегреческой теории музыки (гармонике), где словом  обозначался любой звукоряд от трёх ступеней и более (все возможные в звукоряде ступени охватывала так называемая Полная система).

Учение о «звуковой системе» активно практикуется в немецкой науке о музыке, где «Tonsystem» обозначает множество звуковысот (, букв. — «звуковысотный запас», ср.  — «звуковысотное пространство»), организованных по каким-либо акустическим и формально-схематическим критериям (широты диапазона, количеству включённых звуковысот, скученности интервалов и т. д.) и пригодных для реализации (развёртывания) в живой музыкальной гармонии. Схематически это множество представляют, как правило, в виде линейной последовательности звуков (трихорда, тетрахорда, пентахорда, гексахорда и других звукорядов), в виде квинтового круга (особенно для европейских диатонических и хроматических систем) или спирали (англ. spiral array model), в виде двумерных решёточных диаграмм , других графических моделей.

В российской науке изучением абстрактных («доладовых») звуковысотных систем занимается дисциплина гармония, в части Роды интервальных систем. Математико-акустические принципы звуковысотных систем, главным образом, музыкальные строи (в том числе темперированные) — объект исследований в музыкальной акустике.

См. также 
 Высотный класс
 Pitch class space (англ.)
 Эйлеровская звуковая сетка (нем.)

Примечания

Литература 
 Dahlhaus C. Tonsystem // Riemann Musiklexikon. 12te Auflage. Sachteil. — Mainz, 1967. — SS. 970—971.
 
 Lerdahl F. Tonal pitch space. — Oxford: Oxford University Press, 2001. — ISBN 0-19-505834-8.

Музыкальные термины
Теория музыки